NCAA Division I 2010 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2010 – torneo di pallavolo maschile